Halusa ist der Familienname folgender Personen:

 Tezelin Halusa (1870–1953), österreichischer Zisterzienser und Schriftsteller
 Josef Halusa (1877/78–1951), österreichischer Jurist, Beamter und Lyriker
 Marta Halusa (1910–1999), deutsche Tänzerin 
 Arno Halusa (1911–1979), österreichischer Jurist, Beamter und Diplomat
 Edith Halusa (1914–2016), österreichische Bibliothekarin
 Oskar Halusa (* 1924), südmährischer Heimatforscher 
 Martin Halusa, ehemaliger Vorstand von Apax Partners